

Sigle 
 Hirundo rustica  – rondine comune
 Hessischer Rundfunk  – canale televisivo dell'Assia (Germania)
 Human resources  – risorse umane
 Heart rate  – frequenza cardiaca
 Human rights  – diritti umani

Astronomia 
 Diagramma H-R  – tabella che mette in relazione la temperatura efficace e la luminosità delle stelle
 Harvard Revised catalogue  – un catalogo astronomico.

Codici 
 HR – codice vettore IATA Hahn Air
 hr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua croata
 HR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Croazia
 HR – codice ISO 3166-2:BY del voblast di Hrodna (Bielorussia)
 HR – codice ISO 3166-2:IN di Haryana (India)
 HR – codice ISO 3166-2:RO di Harghita (Romania)
 HR – codice ISO 3166-2:SO di Hiiraan (Somalia)

Informatica 
 <hr> – elemento HTML (<hr /> in XHTML) che crea una barra orizzontale
 .hr  – dominio di primo livello della Croazia

Musica 
 H.R.  – nome d'arte del cantante dei Bad Brains

Sport 
 HR – nelle statistiche del baseball e del softball, fuoricampo (home runs)

Televisione 
 HR  – dorama del 2002 di Fuji TV

Altro 
 HR – targa automobilistica di Schwalm-Eder-Kreis (Germania)
 HR – targa automobilistica di Hradec Králové (Repubblica Ceca)